Territorialprinzip steht für:

 Territorialitätsprinzip, das Prinzip, dass alle Personen der Hoheitsgewalt des Staates unterworfen sind
 Geburtsortsprinzip, das Prinzip, nach dem ein Staat seine Staatsbürgerschaft automatisch an alle Kinder verleiht, die auf seinem Staatsgebiet geboren werden (nationale Zugehörigkeit durch den Geburtsort)